Deze pagina geeft een overzicht van de vrouwenwielerploeg Trek-Segafredo in 2023.

Algemeen
 Algemeen manager: Luca Guercilena
 Ploegleiders: Ina-Yoko Teutenberg
 Fietsmerk: Trek (fiets)

Renners

Vertrokken

Overwinningen 

Wielerploeg in 2023
Trek-Segafredo